То́маш Ва́цлик (; ) — чешский футболист, вратарь английского клуба «Хаддерсфилд Таун» и сборной Чехии.

Карьера

Клубная 
Воспитанник школы «Витковице», выступал в нём с 2006 по 2010 год. В 2010 году перебрался в команду «Виктория Жижков», в которой сыграл 40 игр. В 2011 году должен был перейти в голландский клуб «Де Графсхап» и подписал трёхлетний контракт с клубом, однако позднее этот контракт был аннулирован, поскольку Томаш не прошёл медосмотр. В январе 2012 года из-за неудовлетворительных результатов клуба был продан в «Спарту» за сумму 8,25 миллионов чешских крон с контрактом до лета 2016 года. В сезоне 2013/14 Вацлик провёл 28 матчей в чемпионате Чехии, в 15 из них сыграв «на ноль», став при этом чемпионом страны.

22 мая 2014 года вратарь подписал контракт с клубом «Базель» сроком на 4 года.

Летом 2018 года подписал трёхлетний контракт с испанской «Севильей».

13 июля 2021 года Вацлик подписал контракт с греческим «Олимпиакосом».

В сборной 
В составе молодёжной сборной Чехии выступал на чемпионате Европы 2011 в Дании. Команда заняла 4-е место и не попала на Олимпиаду в Лондоне, но Томаш вошёл в символическую сборную чемпионата. Вызывался в основную сборную перед матчами с Испанией и Люксембурга в качестве третьего вратаря, но не был включён в итоговую заявку. Дебютировал только 14 ноября 2012 в матче против Словакии в товарищеском матче, завершившемся победой чехов со счётом 3:0.

Достижения 
 «Базель»
 Чемпион Швейцарии (3): 2014/15, 2015/16, 2016/17
 Обладатель Кубка Швейцарии: 2016/17
 «Севилья»
 Победитель Лиги Европы УЕФА: 2019/20

Статистика выступлений

Клубная статистика

Статистика выступлений за сборную

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Олимпиакоса»
 Профиль на сайте Футбольной ассоциации Чехии

Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу
Игроки сборной Чехии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Виктория Жижков»
Игроки ФК «Витковице»
Игроки ФК «Спарта» Прага
Игроки ФК «Базель»
Игроки ФК «Севилья»
Игроки ФК «Олимпиакос» Пирей
Игроки ФК «Хаддерсфилд Таун»